La Farsàlia o Bellum Ciuile és un poema èpic llatí en hexàmetres escrit per Marc Anneu Lucà.

Consta de 10 llibres, 3 dels quals foren publicats l'any 62 i els altres després de la mort de l'autor (65). Tracta de la guerra entre Juli Cèsar i Gneu Pompeu i rep el nom de la comarca de Tessàlia on es va lliurar la batalla decisiva (vegeu «Batalla de Farsàlia»), que va guanyar Juli Cèsar.

El poema té un marcat caractèr republicà i es troba influït per l'estoïcisme. Estilísticament és d'una gran elaboració retòrica. A l'antiguitat fou llibre d'escola i molt conegut a l'Edat Mitjana.

Literatura de l'antiga Roma